Climax Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Climax Township (Michigan)
 Climax Township (North Dakota)